Die AAPT Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Dezember 2001 bis 6. Januar 2002 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Tata Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Deutsche Tommy Haas, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Mit Tim Henman konnte sich der britische Setzlistenerste durchsetzen. Er schlug im Finale den Lokalmatadoren Mark Philippoussis, der mit einer Wildcard gestartet war. Henman gewann den neunten Titel seiner Karriere und den ersten der Saison.
Im Doppel traten die Titelverteidiger, David Macpherson und Grant Stafford, nicht erneut zusammen an; nur Macpherson spielte mit und schied mit Andrew Florent zum Auftakt aus. Die Setzlistenersten Wayne Black und Kevin Ullyett aus Simbabwe wurden der Favoritenrolle gerecht und holten den Titel; im Finale schlugen sie die Bryan Brüder Bob und Mike. Sie gewannen ihren vierten gemeinsamen Titel. Für Black war es der achte Titel der Karriere, Ullyett war das 14. und letzte erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 357.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier 2002
Tennisturnier in Adelaide